Paul Schoonbroodt (1933-2012), prêtre intégriste belge ;
 René Schoonbrodt (1935), sociologue belge ;
 Hubert Schoonbroodt (1941-1992), organiste et chef d'orchestre belge, frère du premier ;
 Serge Schoonbroodt (1971), organiste et chanteur belge, fils du précédent ;
 Bob Schoonbroodt (1991), coureur cycliste néerlandais.